Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Slowakei, Schach) 2013/14 enthält alle Spieler, die für die slowakische Extraliga im Schach 2013/14 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Mannschaften konnten maximal 20 Spieler melden, allerdings schöpften nur drei Mannschaften das Kontingent aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz, insgesamt setzten die zwölf Mannschaften 167 der 218 gemeldeten Spieler ein, von denen 31 keinen Wettkampf verpassten. Der ŠK Dunajská Streda und die erste Mannschaft des ŠK Slovan Bratislava kamen mit je elf eingesetzten Spielern aus, während beim ŠK Doprastav Bratislava und beim ŠK PK Trenčín je 18 Spieler mindestens eine Partie spielten.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Igor Štohl (ŠK Slovan Bratislava) mit 9 Punkten aus 11 Partien. Pavel Čech und Róbert Tibenský (beide ŠK Liptov Liptovský Mikuláš) erreichten je 8,5 Punkte, wobei Čech 9 Partien spielte, Tibenský 11. Mit Cyril Ponížil (ŠKŠ Dubnica), Erik Pinter (ŠK PK Trenčín), Niki Varholáková, Stanislav Petrík, Igor Poláčik (alle ŠK Doprastav Bratislava), Sergej Berezjuk (TJ Slávia CAISSA Čadca), Ján Csala (ŠO TJ Slávia Košice), Michal Macko (ŠK Liptov Liptovský Mikuláš), Štefan Turňa, Viliam Šulek (beide ŠK Slovan Bratislava), Michal Hlinka und Imrich Jurčišin (beide ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice) erreichten zwölf Spieler 100 %, von diesen spielten Ponížil, Pinter und Varholáková je zwei Partien, die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2013); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2013), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2013; AUT = Österreich, CZE = Tschechische Republik, HUN = Ungarn, POL = Polen, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

ŠK Dunajská Streda

TJ INBEST Dunajov

ŠK Slovan Bratislava I. Mannschaft

ŠK Liptov Liptovský Mikuláš

ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice

TJ Slávia CAISSA Čadca

ŠK Doprastav Bratislava

ŠO ŠKM Stará Ľubovňa

ŠKŠ Dubnica

ŠK Slovan Bratislava II. Mannschaft

ŠK PK Trenčín

ŠO TJ Slávia Košice

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Saisonübersicht bei c7c5.com (englisch)
 Saisonübersicht bei chess-results.com

Extraliga (Slowakei, Schach)
Schach 2013
Schach 2014